Кетмень (хребет) — горный хребет на севере системы Тянь-Шань.
 Кетмень (инструмент) — старинное ручное орудие типа мотыги, употребляемое в Средней Азии.
 Кетмень (село) — село в Уйгурском районе Алматинской области Казахстана.

Примечания